

События 
 Консулы Луций Фунданий Ламия Элиан и Секст Карминий Вет.
 Траян создаёт провинции Месопотамия и Ассирия. Траян взял Ктесифон и вышел с флотом в Персидский залив. Частично сожжена Селевкия.
 Восстание иудеев в Александрии. Истребление иудейского населения и разрушение части города.
Китай:
 Китайские войска оттесняют кянов.
 Союз Кашгара и юэчжей. Китай вынужден воевать с ними.

Скончались 
 Бань Чжао — китайская писательница, первая известная китайская женщина-историк и учёный.
 	 — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 109 года.
 	— епископ Иерусалима.

См. также